Веселков (Весёлков) — русская фамилия:

 Известная фамилия
 Веселков, Геннадий Гаврилович (род. 1939) — политический деятель.
 Веселков, Никон Зосимович (1906—2001) — советский капитан рыбопромысловых судов, Герой Социалистического Труда.
 Веселков, Павел Максимович (1915—1991) — советский военнослужащий, полный кавалер ордена Славы.
 Веселкова, Людмила Павловна (до замужества Семенюта; род. 1950) — советская легкоатлетка, специализирующаяся в беге на средние дистанции.

См. также 

 Веселов
 Веселкова